Król strzelców Czechosłowackiej Ligi Hokejowej – tytuł przyznawany w Czechosłowackiej Ligi Hokejowej zawodnikowi, który w danym sezonie zdobył najwięcej goli. Pierwszym laureatem tego wyróżnienia został Josef Maleček z LTC Praga w sezonie 1936/1937. Rekordzistą względem liczby zdobytych goli w jednym sezonie jest Milan Nový, który w sezonie 1976/1977 zdobył 59 goli. Jedynym zagranicznym zawodnikiem, który został królem strzelców, to Kanadyjczyk Mike Buckna, który w sezonie 1937/1938 zdobył 14 goli.

Laureaci

Klasyfikacja wszech czasów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Królowie strzelców Czechosłowackiej Ligi Hokejowej 

Listy hokeistów na lodzie
Trofea i nagrody w hokeju na lodzie w Czechach